C4H10O2 – formula molecolare dell'1,2-dimetossietano
C4H10O2 – formula molecolare dell'1,4-butandiolo
C4H10O2 – formula molecolare del 2-etossietanolo

Formule molecolari